Льєве́н () — місто та муніципалітет у Франції, у регіоні О-де-Франс, департамент Па-де-Кале. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 180 км на північ від Парижа, 32 км на південний захід від Лілля, 15 км на північ від Арраса.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 12380 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 31042,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Уродженці 
 Арнольд Совінскі (*1931 — †2020) — французький футболіст, воротар, згодом — футбольний тренер.

Сусідні муніципалітети

Галерея зображень

Посилання 

 Льєвен на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 [ Розташування муніципалітету Льєвен на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Па-де-Кале

Примітки 

Міста Франції
Муніципалітети департаменту Па-де-Кале